Albert de Bavière est un patronyme pouvant faire référence à :
 Albert Ier de Hainaut (1336-1404), duc de Bavière et comte de Hainaut ;
 Albert II de Bavière (1368-1397), duc de Bavière ;
 Albert III de Bavière (1401-1460), duc de Bavière ;
 Albrecht von Pfalz-Mosbach (1440-1506), évêque de Strasbourg ;
 Albert IV de Bavière (1447-1508), duc de Bavière ;
 Albert V de Bavière (1528-1579), duc de Bavière ;
 Albert VI (duc de Bavière) (1584-1666), comte de Haag, régent du duché de Bavière ;
 Albert de Bavière (1905-1996), duc de Bavière et prétendant au trône de Bavière.

Homonymie